Сергей Глазуно́в:
 Глазунов, Сергей Георгиевич (1908—2001) — учёный в области материаловедения; доктор технических наук, профессор.
 Глазунов, Сергей Николаевич (род. 1958) — украинский политик.